Arup har flere betydninger:
 Erik Arup (1876-1951), dansk historiker og professor.
 Arup (Thisted Kommune) – hovedby i Arup Sogn, Thisted Kommune
 Sønder Arup – en bebyggelse i Arup Sogn, Thisted Kommune
 Arup Holm – et areal i Arup Sogn, Thisted Kommune
 Arup Kær – en bebyggelse i Arup Sogn, Thisted Kommune
 Ove Nyquist Arup – dansk-engelsk ingeniør (1895-1988)
 Arup (firma) – et rågivende ingeniørfirma grundlagt af Ove Nyquist Arup